Tankard bezeichnet:
 Tankard, Thrash-Metal-Band

Tankard ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Tankard (* 1964), US-amerikanischer Basketballspieler und Gospelsänger
 Devrae Tankard, bermudischer Fußballspieler